Der kleine Tod steht für: 

 eine Bezeichnung für den Orgasmus, siehe Orgasmus #Parallelen zwischen Orgasmuserleben und Todesvorstellungen
 Der kleine Tod (La Petite mort), französischer Kurzfilm von François Ozon (1995)
 Der kleine Tod. Eine Komödie über Sex (The Little Death), australischer Film von Josh Lawson (2014)